Charlot e la partita di boxe (The Knockout) – film del 1914 diretto da Mack Sennett
 The Knockout – film del 1915 diretto da Milton J. Fahrney
 The Knockout – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 The Knockout – film del 1923 diretto da Alexander Butler
 The Knockout – film del 1925 diretto da Lambert Hillyer
 The Knockout – film del 1930 diretto da Albert H. Kelley